Nan-ch’ung kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanchong (häradshuvudort i Kina), Sichuan, 
 Gaoping (häradshuvudort), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar